Acquart ist der Familienname folgender Personen:

 André Acquart (1922–2016), französischer Maler, Bühnen- und Kostümbildner
 Pauline Acquart (* 1992), französische Schauspielerin